Jméno a příjmení Vladimír Kopecký nosí více osobností:

 Vladimír Kopecký (biofyzik) – český biofyzik
 Vladimír Kopecký (fyzik) (* 1938) – český fyzik
 Vladimír Kopecký (lední hokejista) – český lední hokejista
 Vladimír Kopecký (kazatel) (* 1947) – kazatel Českobratrské církve evangelické
 Vladimír Kopecký (malíř) (1928–2016) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Vladimír Kopecký (sklářský výtvarník) (* 1931) – malíř, sklářský výtvarník, profesor VŠUP